Charles Jenkinson, I conte di Liverpool –  conte di Liverpool
  Charles Jenkinson, III conte di Liverpool –  conte di Liverpool